Engenho de açúcar
Ou ainda:
 Engenho Central de Piracicaba
 Engenho Central de Quissamã
 Engenho Central de Sertãozinho

Desambiguação